«Чуєш, брате мій» («Видиш, брате мій», вірш «Журавлі») — стрілецька пісня Богдана Лепкого, яку вважають народною.
 «Чуєш, брате мій» — повість Михайла Івасюка 1957 року.
 «Чуєш, брате мій» — збірка Миколи Олійника 1959 року.
 Чуєш, брате мій. 1967-73 роки — альбом гурту «Явір».
 «Чуєш, брате мій» — історична повість Іллі Шульги 1971 року.
 «Чуєш, брате мій» — документальний фільм 1979 року (кінооператор І. Писанко, режисер І. Грабовський, звукооператор Л. Рязанцев)
 «Чуєш, брате мій» — повість Юрія Хорунжого 1989 року.
 Чуєш, брате мій!.. — публіцистика Л. Т. Пастушенка у 2 кн. (Вінниця: Власюк О., 2005 — Кн. 1: Пограбування нації. — 420 с., Кн. 2: Відродження чи лжереформи?. — 416 с.)
 Театр української музики «Чуєш, брате мій...» — театр, створений у 1993 році в Культурному центрі України в Москві.